Малышевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Владимирская область 
 Малышевское сельское поселение — входит в Селивановский район

Курганская область 
 Малышевское сельское поселение — входит в Альменевский район

Ивановская область 
 Малышевское сельское поселение — входит в Родниковский район

Новосибирская область 
 Малышевское сельское поселение — входит в Сузунский район

Смоленская область 
 Малышевское сельское поселение — входит в Ельнинский район

Тверская область 
 Малышевское сельское поселение — входит в Максатихинский район

Хабаровский край 
 Малышевское сельское поселение — входит в Хабаровский район